Álvaro Fernández (n. 1985), futbolista uruguaià.
 Álvaro Fernández Armero (n. 1969), director de cine i guionista espanyol.
 Álvaro Fernández Burriel, (1879-1936), general de brigada espanyol.
 Álvaro Fernández Cerezo (n. 1981), atleta espanyol.
 Álvaro Fernández de Miranda (1855-1924), vescomte de Campo Grande, escriptor i polític espanyol.
 Álvaro Fernández Fernández (1960-1987), ciclista espanyol.
 Álvaro Fernández Fiuza (n. 1982), piragüista espanyol.
 Álvaro Fernández Llorente (n. 1998), futbolista espanyol.
 Álvaro Fernández Suárez (1906-1990), escriptor i economista espanyol.

Vegeu també 
 Álvaro Fernandes, explorador i navegant portuguès del segle xv